Rafael Acosta  (ur. 1989)  – wenezuelski piłkarz
 Rafael Acosta (ur. 1990) – urugwajski piłkarz